'n Vriend (album), een muziekalbum van de Nederlandse zanger André Hazes
'n Vriend (single), een single van bovenstaand album

Homoniem muziekstuk